Эли́ф Баха́р Шахи́н (; 4 мая 1997, Анкара, Турция) — турецкая .

Биография и карьера 
Элиф Бахар Шахин родилась 4 мая 1997 года в Анкаре (Турция). Её семья родом из Артвина. Когда ей было 12 лет, она поселилась со своей семьёй в Стамбуле, где продолжила получать образование. В школьные годы она присоединилась к театральным классам. 

Шахин дебютировала на телевидении в 2014 году в сериале «Это моя жизнь». Позже она приняла участие в таких фильмах, как «Мой компаньон», «Мой компаньон 2» и «Хорошая игра», а также снялась в ряде сериалов, таких как «Патруль средней школы» и «Удача». С 2019 по 2020 год она играла одну из главных ролей Джерен Йылмаз в сериале «Жестокий Стамбул», который сделал её известной и за который она была номинирована на премию «Золотая бабочка» за лучшую женскую роль.

Фильмография

Примечания

Ссылки